Лозиця — назва населених пунктів на території Білорусі та Болгарії

Село:
 Лозиця () — Берестейська область, Малоритський район, Олтушська сільська рада

Села:
 Лозиця () — Бургаська область, община Сунгурларе
 Лозиця () — Плевенська область, общини Нікопол